Plaats in Indonesië
 Tutong (Labuhan Haji Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Tutong (Matangkuli), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Tutong (Tanah Luas), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
Anders
 Tutong (Brunei), een district van Brunei